Леони́д Зе́ликович Кирнóс (28 августа 1957, Ленинград) — советский и российский барабанщик. Наиболее известен как участник группы «Пикник».

Биография 
Родился в городе Ленинграде, где проживает и сейчас. Окончил музыкальную школу в ДК им. Володарского.

В 1983 году пришёл в группу «Пикник» на место барабанщика. Однако во время первого раскола группы в 1984 году прекращает работу и покидает её. Позднее вместе с двумя бывшими участниками «Пикника» Евгением Волощуком и Сергеем Омельниченко, а также Сергеем Шепелем основывает группу «Продолжение Следует», которая, впрочем, просуществовала недолго.

Весной 1987 года возвращается в «Пикник», где продолжает играть и по сей день.

16 марта 2018 года Леонид Кирнос серьёзно пострадал в ДТП с микроавтобусом, перевозившим группу на концерт.

Ссылки 
 Официальный сайт группы ПИКНИК
 Энциклопедия музыки km.ru

Примечания 

Ударники СССР
Ударники России
Музыканты группы «Пикник»